Мезенка:

 Мезе́нка — «бочка для соленой семги», арханг.; «маленькая, сильная лошадка; шапка из оленьего меха», арханг. (Подв.). От названия реки Мезе́нь и города на этой реке того же наименования.

Населённые пункты 
 Мезенка — населённый пункт в Свердловской области.
 Мезенка — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Реки 
 Мезенка — река в Московской области.
 Мезенка — река в Орловской, Тульской и Калужской областях.
 Мезенка — река в Свердловской области.

Другое 
 Мезенка — порода лошадей.

См. также 
 Мезенцев